Эдгар де Кастро () — филиппинский шахматист, национальный мастер, международный арбитр (1990).

В составе сборной Филиппин участник шести шахматных олимпиад (1960, 1964, 1966, 1968, 1970, 1972 гг.).

Участник ряда крупных международных турниров.

Участник зонального турнира 1972 г.

Выиграл несколько партий у известных шахматистов: Р. Бирна (Лугано, 1968 г.), С. Глигорича (Манила, 1973 г.), а также А. Медины (Оренсе, 1973 г.).

Во время межзонального турнира в Ленинграде (1973 г.) выполнял обязанности секунданта Э. Торре.

В базах Э. де Кастро приписываются партии, сыгранные другими шахматистами на олимпиадах 1986, 1988 и 1990 гг.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. де Кастро  в базе Chessgames
 Личная карточка Э. де Кастро  на сайте 365Chess
 Выступления Э. де Кастро на шахматных олимпиадах 

Шахматисты Филиппин
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад
Международные арбитры по шахматам